Alberto Federico Acosta (1966) — ex-futebolista argentino
 Alberto Martín Acosta (1977) — futebolista uruguaio

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes